Камарг () — региональный природный парк, расположенный на юге Франции, к западу от региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Создан 25 сентября 1970 года для защиты водно-болотных угодий и прилегающей морской зоны. Включает в себя бо́льшую часть местности Камарг в дельте реки Рона. Площадь — 856,9 км², из них на морскую территорию приходится 343 км². Высота над уровнем моря колеблется от 0 до 4 метров. Камарг является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Природа представлена водно-болотными угодьями, засоленными степями, пляжами, песчаными дюнами, лагунами и жестколистными лесами. Орнитофауна включает 272 вида птиц. Камарг — единственное место в Европе, где гнездятся розовые фламинго. Здесь также обитают крачки, цапли, выпи, осоеды.

Население парка составляет 50 человек. Летом 1997 года Камарг посетило 80,5 тысяч туристов. Местные жители в основном заняты в сельском хозяйстве (выращивании риса и разведении быков и лошадей), добыче соли, рыболовстве и туризме.

Примечания

Ссылки 
 
 

Природные парки Франции
География региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег
Достопримечательности региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег
Охраняемые природные территории, появившиеся в 1970 году